L'invasion des Pays baltes peut faire référence à :
L'invasion de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie à la suite de la Première Guerre mondiale par l'Armée rouge en 1918-1920 ;
L'occupation des pays baltes par l'Armée rouge en 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale ;
Les événements de janvier, lors de la fin de la guerre froide et de la dislocation de l'URSS en 1991.

Homonymie
Pays Baltes